Campus hace referencia a varios artículos:

Definición
Campus, conjunto de terrenos y edificios que pertenecen a una universidad.

Divisiones administrativas y geográficas
Campus (Illinois), localidad en Illinois, Estados Unidos.
Campus Martius, campo de Marte (Roma)
Campus Gothorum, Tierra de Campos
Campus Laudabilis, Alcalá de Henares.

Eventos
Campus Party, LAN Party, creada en España en 1997, 
Campus Party México, edición mexicana de la LAN Party masiva del mismo nombre fundada en España.

Además
Campus Doctoris, véase campeador (lexicografía);
Notoxus campus, especie animal.